Список крупнейших нефтегазовых компаний мира 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует компании по величине выручки.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Нефтегазовые компании